Sejlsport har været en del af det olympiske program siden de første lege, sommer-OL 1896 i Athen. Dog blev der ikke gennemført nogen sejlads under sommer-OL 1896, da konkurrencen blev aflyst på grund af dårligt vejr. Ved sommer-OL 1904 var sejlsport ikke på programmet, men ellers har sejlsport været en del af samtlige efterfølgende olympiske lege. Fra 1900 og frem til og med 1984 var alle klasser åben for begge køn og der deltog jævnligt damer i de forskellige klasser. Fra sommer-OL 1988 i Seoul blev der indført klasser for damer og gradvist forsvandt klasserne, der var åbne for begge køn. Nu om dage konkurreres der i klasser for herrer, damer og mixed mandskaber, hvor det er et krav, at begge køn er repræsenteret.

Medaljeoversigt 
Denne liste inkluderer Olympiske medaljer i årene op til og 2016.

Referencer